Dit is een lijst van planetoïden 39701-39800. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 08 februari 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (39701) - || 1996 TF10|| 9 oktober 1996 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (39702) - || 1996 TZ10|| 9 oktober 1996 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (39703) - || 1996 TD13|| 14 oktober 1996 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (39704) - || 1996 TG15|| 9 oktober 1996 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (39705) - || 1996 TO18|| 4 oktober 1996 || Spacewatch
|-
| (39706) - || 1996 TS31|| 9 oktober 1996 || Spacewatch
|-
| (39707) - || 1996 TN35|| 11 oktober 1996 || Spacewatch
|-
| (39708) - || 1996 TH46|| 10 oktober 1996 || Spacewatch
|-
| (39709) - || 1996 TH48|| 9 oktober 1996 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (39710) - || 1996 TU48|| 4 oktober 1996 || E. W. Elst
|-
| (39711) - || 1996 TW53|| 5 oktober 1996 || E. W. Elst
|-
| (39712) Ehimedaigaku || 1996 TJ54|| 14 oktober 1996 || T. Seki
|-
| (39713) - || 1996 TE57|| 2 oktober 1996 || E. W. Elst
|-
| (39714) - || 1996 UX1|| 16 oktober 1996 || Spacewatch
|-
| (39715) - || 1996 VT || 2 november 1996 || P. G. Comba
|-
| (39716) - || 1996 VD2|| 6 november 1996 || T. Kobayashi
|-
| (39717) - || 1996 VE2|| 6 november 1996 || T. Kobayashi
|-
| (39718) - || 1996 VG3|| 12 november 1996 || D. di Cicco
|-
| (39719) - || 1996 VF4|| 8 november 1996 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (39720) - || 1996 VG4|| 8 november 1996 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (39721) - || 1996 VU7|| 15 november 1996 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (39722) - || 1996 VY7|| 3 november 1996 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (39723) - || 1996 VJ8|| 7 november 1996 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (39724) - || 1996 VY10|| 4 november 1996 || Spacewatch
|-
| (39725) - || 1996 VA31|| 2 november 1996 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (39726) Hideyukitezuka || 1996 VL38|| 10 november 1996 || T. Okuni
|-
| (39727) - || 1996 VD39|| 7 november 1996 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (39728) - || 1996 WG || 17 november 1996 || D. di Cicco
|-
| (39729) - || 1996 XD || 1 december 1996 || T. Urata
|-
| (39730) - || 1996 XP5|| 7 december 1996 || T. Kobayashi
|-
| (39731) - || 1996 XL14|| 9 december 1996 || Spacewatch
|-
| (39732) - || 1996 XK18|| 7 december 1996 || Spacewatch
|-
| (39733) - || 1996 XJ21|| 7 december 1996 || Spacewatch
|-
| (39734) Marchiori || 1996 XG26|| 14 december 1996 || F. Manca, P. Chiavenna
|-
| (39735) - || 1996 YY1|| 20 december 1996 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (39736) - || 1997 AM || 2 januari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (39737) - || 1997 AE1|| 2 januari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (39738) - || 1997 AP2|| 3 januari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (39739) - || 1997 AQ2|| 3 januari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (39740) - || 1997 AG4|| 6 januari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (39741) Komm || 1997 AT6|| 9 januari 1997 || R. A. Tucker
|-
| (39742) - || 1997 AQ7|| 5 januari 1997 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (39743) - || 1997 AA10|| 3 januari 1997 || Spacewatch
|-
| (39744) - || 1997 AT16|| 14 januari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (39745) - || 1997 AK17|| 14 januari 1997 || NEAT
|-
| (39746) - || 1997 BW || 18 januari 1997 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (39747) - || 1997 BM1|| 29 januari 1997 || D. di Cicco
|-
| (39748) Guccini || 1997 BJ3|| 28 januari 1997 || L. Tesi, G. Cattani
|-
| (39749) - || 1997 BW6|| 28 januari 1997 || S. P. Laurie
|-
| (39750) - || 1997 CQ2|| 2 februari 1997 || Spacewatch
|-
| (39751) - || 1997 CX2|| 3 februari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (39752) - || 1997 CB5|| 6 februari 1997 || NEAT
|-
| (39753) - || 1997 CQ7|| 1 februari 1997 || Spacewatch
|-
| (39754) - || 1997 CS14|| 4 februari 1997 || Spacewatch
|-
| (39755) - || 1997 CY21|| 13 februari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (39756) - || 1997 EH10|| 7 maart 1997 || Spacewatch
|-
| (39757) - || 1997 EL28|| 7 maart 1997 || Spacewatch
|-
| (39758) - || 1997 EA31|| 5 maart 1997 || Spacewatch
|-
| (39759) - || 1997 EX42|| 10 maart 1997 || LINEAR
|-
| (39760) - || 1997 EM54|| 8 maart 1997 || E. W. Elst
|-
| (39761) - || 1997 EN55|| 2 maart 1997 || Spacewatch
|-
| (39762) - || 1997 FE1|| 29 maart 1997 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (39763) - || 1997 FD3|| 31 maart 1997 || LINEAR
|-
| (39764) - || 1997 FK3|| 31 maart 1997 || LINEAR
|-
| (39765) - || 1997 GE2|| 7 april 1997 || Spacewatch
|-
| (39766) - || 1997 GP7|| 2 april 1997 || LINEAR
|-
| (39767) - || 1997 GD12|| 3 april 1997 || LINEAR
|-
| (39768) - || 1997 GB13|| 3 april 1997 || LINEAR
|-
| (39769) - || 1997 GD14|| 3 april 1997 || LINEAR
|-
| (39770) - || 1997 GJ16|| 3 april 1997 || LINEAR
|-
| (39771) - || 1997 GH21|| 6 april 1997 || LINEAR
|-
| (39772) - || 1997 GL22|| 6 april 1997 || LINEAR
|-
| (39773) - || 1997 GR23|| 6 april 1997 || LINEAR
|-
| (39774) - || 1997 GO27|| 12 april 1997 || Spacewatch
|-
| (39775) - || 1997 GB30|| 13 april 1997 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (39776) - || 1997 GF34|| 3 april 1997 || LINEAR
|-
| (39777) - || 1997 HE || 27 april 1997 || Spacewatch
|-
| (39778) - || 1997 HA9|| 30 april 1997 || LINEAR
|-
| (39779) - || 1997 HE9|| 30 april 1997 || LINEAR
|-
| (39780) - || 1997 HR10|| 30 april 1997 || LINEAR
|-
| (39781) - || 1997 HS13|| 30 april 1997 || LINEAR
|-
| (39782) - || 1997 JR15|| 3 mei 1997 || E. W. Elst
|-
| (39783) - || 1997 LB1|| 1 juni 1997 || Spacewatch
|-
| (39784) - || 1997 LB2|| 2 juni 1997 || Spacewatch
|-
| (39785) - || 1997 LV10|| 7 juni 1997 || E. W. Elst
|-
| (39786) - || 1997 LV17|| 8 juni 1997 || E. W. Elst
|-
| (39787) - || 1997 MM3|| 28 juni 1997 || LINEAR
|-
| (39788) - || 1997 MQ6|| 28 juni 1997 || Spacewatch
|-
| (39789) - || 1997 OA || 23 juli 1997 || K. A. Williams
|-
| (39790) - || 1997 PF || 1 augustus 1997 || NEAT
|-
| (39791) Jameshesser || 1997 PH4|| 13 augustus 1997 || D. D. Balam
|-
| (39792) Patrickchevalley || 1997 RJ4|| 5 september 1997 || ODAS
|-
| (39793) - || 1997 SZ23|| 29 september 1997 || Spacewatch
|-
| (39794) - || 1997 SU24|| 30 september 1997 || Spacewatch
|-
| (39795) Marson || 1997 SF28|| 30 september 1997 || Spacewatch
|-
| (39796) - || 1997 TD || 1 oktober 1997 || NEAT
|-
| (39797) - || 1997 TK18|| 3 oktober 1997 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (39798) - || 1997 TW28|| 6 oktober 1997 || Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
| (39799) Hadano || 1997 UO1|| 23 oktober 1997 || A. Asami
|-
| (39800) - || 1997 UG6|| 23 oktober 1997 || Spacewatch|}

Planetoïdenlijsten